rogacz - potocznie zdradzany mąż
 rogacz – samiec sarny
 Rogacz – potok, dopływ Białej Wody
 Rogacz – potok, dopływ Czercza
 Rogacz (617 m) – szczyt w Górach Kaczawskich
 Rogacz – skała w Górach Stołowych
 Rogacz (828 m) – szczyt w Beskidzie Małym
 Rogacz (899 m) – szczyt w Beskidzie Małym
 Rogacz – wieś w województwie świętokrzyskim